El término Torino puede designar:

 a Turín, el nombre en italiano de esta ciudad de Italia;
 al Torino Football Club, un equipo de fútbol italiano;
 al Atlético Torino, un equipo de fútbol peruano;
 a Torino, el apodo de un exfutbolista brasileño;
 al IKA-Renault Torino, un automóvil argentino de Industrias Kaiser Argentina (IKA)-Renault;
 al Torino Cherokee, versión del IKA Torino desarrollada para competiciones;
 al Torino ZX, un modelo del IKA Torino;
 al Ford Torino, un automóvil de turismo fabricado en Estados Unidos entre 1968 y 1976;
 a la Escala de Torino, una clasificación de la peligrosidad de impactos a la Tierra por meteoritos.